Louvigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Louvigny (Calvados) im Département Calvados
 Louvigny (Moselle) im Département Moselle
 Louvigny (Pyrénées-Atlantiques) im Département Pyrénées-Atlantiques
 Louvigny (Sarthe) im Département Sarthe

Louvigny ist ein Namensteil von:
 Jean de Bernieres-Louvigny (1602–1659), französischer Mystiker

Siehe auch:
 Villa Louvigny, Gebäude in der Stadt Luxemburg